Фащевский сельсовет:

Белоруссия 
 Фащевский сельсовет — сельсовет в Шкловском районе Могилёвской области.

Россия 
 Фащёвский сельсовет — сельсовет в Грязинском районе Липецкой области.